Huangzhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangzhuang (ort i Kina, Tianjin, lat 39,48, long 117,51), 
 Huangzhuang (sockenhuvudort), Tianjin, 
 Huangzhuang (ort i Kina, Tianjin, lat 39,31, long 117,05), 
 Huangzhuang (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar